Николай Владимирович Шипиль (род. 25 февраля 1955, Ленинград, РСФСР, СССР) — управленец в области воздушного транспорта, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта с момента его создания в 2004 году по 2005 год. Заслуженный работник транспорта Российской Федерации.

Биография 
Родился 25 февраля 1955 года в Ленинграде.

Женат. Имеет старшего сына Петра (1975) — работает директором по международному сотрудничеству и протоколу во ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения». Младший сын Леонид (1978) работал в представительстве иностранной авиакомпании в Санкт-Петербурге.

Учёба 
В 1975 г. окончил Ленинградское авиационно-техническое училище гражданской авиации по специальности техник-технолог по организации авиационных перевозок, в 1980 г. — Ленинградский финансово-экономический институт по специальности «экономика труда».

В 1983 гг. окончил Академию гражданской авиации, факультет переподготовки специалистов для работы в органах международной гражданской авиации ИКАО.

В 1984 г. окончил Академию гражданской авиации, факультет по переподготовке командно-руководящих кадров Академии гражданской авиации, специальность — организация и управление воздушным транспортом.

В 1984 г. прошёл аспирантуру в Академии гражданской авиации по специальности «управление воздушным движением».

В 1991 г. — Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР, «Основы внешней экономической деятельности и управления компанией в системе рыночной экономики». Прошёл стажировку во Франции по линии Agence pour la Coopération Technique, Industrielle et Économique.

Работа за границей 
В 1985 г. был направлен в Швейцарию, Цюрих, где работал сначала помощником генпредставителя «Аэрофлота», затем генпредставителем до 1989 г.

В 1999 г. направлен в Копенгаген в качестве главы регионального представительства ГУАП «Пулково» в странах Скандинавии, Хельсинки, и Прибалтики по 2000 г.

С 2005 по 2006 г. работал в Риме.

Квалификация 
 экономист;
 руководитель загранпредставительств гражданской авиации Аэрофлота;
 почетный профессор Академии гражданской авиации;

Трудовая деятельность 
 1972—1975 гг. — курсант Ленинградского авиационного технического училища гражданской авиации (ЛАТУГА);
 1975—1978 гг. — сотрудник отдела международных перевозок Центрального агентства воздушных сообщений (ЦАВС) Ленинградского управления гражданской авиации;
 1978—1983 гг. — заместитель начальника службы перевозок Ленинградского управления гражданской авиации;
 1984—1985 гг. — заместитель начальника отдела кадров Ленинградского управления гражданской авиации;
 1985—1989 гг. — помощник, Генеральный представитель Аэрофлота в Цюрихе, Швейцария;
 1989—1997 гг. — заместитель начальника службы международных перевозок авиапредприятия «Пулково»;
 1997—1999 гг. — коммерческий директор авиапредприятия «Пулково»;
 1999—2000 гг. — Региональный представитель государственного унитарного авиапредприятия «Пулково» в странах Северной Европы и Прибалтики, Копенгаген;
 2000—2004 гг. — Генеральный директор Государственной транспортной компании «Россия»;
 2004—2005 гг. — руководитель Федерального Агентства Воздушного транспорта ФАВТ;
 2005—2005 гг. — заместитель Генерального директора ОАО Аэрофлот по вопросам международного сотрудничества;
 2005—2006 гг. — Генеральный представитель ОАО Аэрофлот в Италии, Рим;
 2004—2005 гг. — член совета директоров Международного аэропорта Шереметьево;
 2004—2005 гг. — Председатель Совета директоров авиакомпании «Домодедовские авиалинии» (ОАО АК «ДАЛ»);
 2004—2005 гг. — член Совета Директоров ОАО Аэрофлот;
 2004—2005 гг. — член Совета директоров Ильюшин-финанс.

Награды

Правительственные 
 Орден Дружбы — 1997 год;
 Почётное звание Заслуженный работник транспорта Российской Федерации — 2003 год;
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации — 2003 год;
 Благодарность Правительства Российской Федерации — 2005 год.

Ведомственные 
 Знак отличия КГБ «За заслуги в пограничной службе» II степени — Приказ ФПС;
 Знак отличия КГБ «За заслуги в пограничной службе» I степени — Приказ ФПС;
 Нагрудный знак Отличник воздушного транспорта — 2002 год;
 Почётная медаль МИД — 2002 год;
 Почётный знак Совета безопасности Российской Федерации — 2003 год;
 Медаль «За взаимодействие» (Служба внешней разведки Российской Федерации) — 2005 год;

Ссылки 

 http://www.aviaport.ru/digest/2004/03/19/74211.html 
 http://russia-today.narod.ru/bio/x_ja/shipil_nv.htm 
 http://www.itogi.ru/archive/2001/48/108827.html 
 http://www.aviaport.ru/digest/2004/03/19/74211.html 
 http://kp.ru/daily/22557/9635/ 
 http://www.kommersant.ru/doc/485775 
 https://web.archive.org/web/20090501141642/http://www.avia.ru/inter/97
 http://www.aeroflot.ru/cms/new/2065
 http://www.allrus.info/main.php?ID=479796&arc_new=1 
 http://www.aex.ru/fdocs/1/2001/12/10/1732/
 http://pravo.levonevsky.org/bazaru09/raspor/sbor32/text32771.htm 
 http://www.lawmix.ru/pprf/121380/
 https://web.archive.org/web/20160303211033/http://poisk-zakona.ru/105534.html
 http://www.rg.ru/Anons/arc_2003/0222/3.shtm 
 http://open.lexpro.ru/document/70014#53
 https://pipl.com/directory/name/Shipil/Nikolai/
 http://kommersant.ru/doc/146820 
 http://www.kommersant.ru/doc/459449

Источники 
 Журнал «Власть» № 25(578) от 28.06.2004 г. «Все Правительство»
 Н.Зенкович Путинская энциклопедия. Семья, команда, оппоненты, преемники. М: ОЛМА, 2008.
 П.Драговоз,В.Дегтярев Авиаотряд особого назначения. М: Патриот 2001
 Распоряжение Правительства РФ от 27.04.2000 г. № 602-р
 Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2004 г. № 376-р
 Flight International 28 March — 03 April 2000
 Журнал гражданская авиация, ноябрь 2003 г. № 11(714) «Россия расправляет крылья»
 Журнал гражданская авиация, октябрь 2004 г. № 10(725) «ФАВТ: цели и задачи»
 Журнал гражданская авиация, февраль 2005 г. № 2(729) «Время реформ, время надежд»
 Воздушный транспорт № 41(2897), октябрь 2000
 Воздушный транспорт № 43-44(3093), ноябрь 2004
 Воздушный транспорт № 1-2 (4001, январь 2005 «Надо смотреть правде в лицо»

Примечания 

Управленцы России
Руководители Росавиации
Выпускники Санкт-Петербургского университета экономики и финансов
Выпускники Санкт-Петербургского университета гражданской авиации
Выпускники Российской академии народного хозяйства и государственной службы